

События 
 559—556 — Царь Вавилона Нериглиссар (Нергалшаррусур), зять Навуходоносора, полководец.

Китай 
 14-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 В 1 луне состоялся съезд в Сян, присутствовали цзиньский посол Ши Гай, луские послы Цзисунь Су и Шу Лао, чжэнский посол Гунсунь Чай, послы от Ци, Сун, Вэй, Цао, Цзюй, Чжу, Тэн, Се, Малого Ци, Малого Чжу и У. Представитель У обратился за помощью к Цзинь и другим чжухоу против Чу.
 Во 2 луне, в день и-вэй, в новолуние, было солнечное затмение (оно упомянуто в «Ши цзи»). По современным данным, оно произошло 14 января 559 года до н. э. 
 Цзиньский князь, возглавив чжухоу и дафу, послал шесть цинов-сановников совершить поход на Цинь. Войсками командовали цзиньский полководец Сюнь Янь, луский Шусунь Бао, вэйский Бэй Гун-гу, чжэнский Гунсунь Чай, также в походе, начавшемся в 4 луну, участвовали войска Ци, Сун, Цао, Цзюй, Чжу, Тэн, Се, Малого Ци и Малого Чжу. Союзники разбили циньцев (решающий удар нанесли войска Чжэн), преследовали их, перешли реку Цзиншуй и дошли до Юйлиня. Цзиньский Шу-сян, посоветовавшись с луским Шусунь Му-цзы, решил переправиться через Цзиншуй (эпизод 52 «Го юй»), первыми реку перешли лусцы и цзюйцы. Согласно «Цзо чжуань», циньцы отравили воды реки Цзиншуй, и погибли многие солдаты Цзинь.
 В Вэй Сянь-гун разгневался на своих сановников Сунь Вэнь-цзы (Сунь Лин-фу, правитель города Ци) и Нин Хуэй-цзы (Нин Чжи, правитель города Пу), они уехали в Сю, а наставник Цао усилил гнев Сунь Вэнь-цзы. Тогда Сунь Вэнь-цзы напал на Сянь-гуна, который в 4 луне, в день цзи-вэй бежал в Ци, где его поселили в Цзюйи. Сунь Вэнь-цзы и Нин Хуэй-цзы возвели на престол младшего брата Дин-гуна Цю (Шан-гун, эра правления 558—547), который пожаловал Сунь Вэнь-цзы Линь-фу земли в Сю.
 В 4 луне цзюйцы напали на восточные границы Лу.
 Дао-гун расспрашивал учителя Куана об основах управления государством, чтобы оценить события в Вэй, что датируется по «Ши цзи» 15 годом Дао-гуна (558), а в «Цзо чжуань» подробно под 559 годом (14 год Сян-гуна). После съезда Дао-гун решил не вмешиваться в события в Вэй.
 Наследник Гун-вана, спасаясь, бежал из Чу в У.
 Цзи-цзы уступил своё место в У (либо в 560 г.). Осенью чуский полководец гун-цзы Чжэн напал на У, но потерпел поражение.
 Зимой в Ци (местность в Цзинь) собрался съезд, присутствовали цзиньский посол Ши Гай, сунский посол Хуа Юэ, вэйский Сунь Линь-фу, чжэнский Гунсунь Чай, луский Цзисунь Су, послы Цзюй и Чжу.
 Циская княжна выдана замуж за чжоуского вана, в Ци прибыл посол Чжоу.

Скончались 
 Солон Афинский.

См. также

Примечания